National Demokratische Front steht für:

 Nationale Demokratische Front (Iran) 
 National Democratic Front, Sambia
 National Democratic Front (Philippinen)
 United Front for Democracy Against Dictatorship, Thailand
 Antiimperialistische Nationale Demokratische Front, Südkorea
 Nationale Bewegung - Demokratische Front, Georgien

Siehe auch:
 Frente Democrático Nacional, Mexiko
 Demokratische Front für die Wiedervereinigung des Vaterlandes, Nordkorea
 Demokratische Front der Südäthiopischen Völker, Äthiopien
 Demokratische Einheitsfront der Völker von Benishangul-Gumuz, Äthiopien
 Revolutionäre Demokratische Front der Äthiopischen Völker, Äthiopien
 National-Demokratische Bewegung der Amharen, Äthiopien
 Nationale Front
 Front National (Begriffsklärung)